Boris Berman (1901–1939) – funkcjonariusz radzieckiego NKWD
 Boris Berman (1948–) – rosyjski pianista